Acvila poate fi:

 Acvila de câmp
 Acvila Imperial Iberică
 Acvila de munte
 Acvila Filipineză
 Acvila Harpie
 Acvila Coronată
 Acvila Porumbacă
 Acvila țipătoare
 Acvila de Haast
 Aquila Group, companie de distribuție de produse de larg consum din România